Béjar steht für:
 Béjar (Salamanca), Municipio in der Provinz Salamanca, Spanien
 Herzog von Béjar, Angehöriger des spanischen Hochadels

Béjar ist der Familienname folgender Personen:
 Feliciano Béjar Ruiz (1920–2007), mexikanischer Künstler
 Héctor Béjar (* 1935), peruanischer Autor, Bildhauer, Soziologe, Rechtsanwalt und Politiker
 Linda Béjar (* 1937), mexikanische Fechterin
 Luis Alfredo Béjar (1942–2011), spanischer Politiker und Schriftsteller
 Nélida Béjar (* 1979), spanische Komponistin